Bagneux ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Meurthe-et-Moselle in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen). Sie gehört zum Arrondissement Toul und zum Kanton Meine au Saintois. Die Einwohner werden Balnéolais/ Balnéolaises genannt.

Geografie 
Bagneux liegt etwa 13 Kilometer südlich von Toul an der Autoroute A31. Die Nachbargemeinden von Bagneux sind Crézilles im Norden, Allain im Osten, Colombey-les-Belles im Südosten, Barisey-au-Plain im Süden, Barisey-la-Côte im Südwesten sowie Bulligny im Westen und Nordwesten.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Saint-Remy; älteste Teile aus dem 12. Jahrhundert, mehrheitlich aus dem 16. und 17. Jahrhundert
 Denkmal für die Gefallenen
Quelle:

Weblinks 

 Foto der Dorfkirche

Einzelnachweise 

 
Ort in Grand Est